Cyclops uniangulatus – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1883 roku przez amerykańskiego zoologa Francisa Whittemore Cragina (1858-1937).

Bibliografia 
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops uniangulatus Cragin, 1883. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1883 roku